Алегри:

 Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Алегри — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.